Semën Dežnëv, esploratore russo
Capo Dežnëv
3662 Dezhnev